Båulanjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båulanjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 718309-144322), sjö i Strömsunds kommun,  (51 ha)
Båulanjaure (Frostvikens socken, Jämtland, 720324-144394), sjö i Strömsunds kommun,  (55,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn